Volgend is een lijst van landen waar het Frans een officiële taal is gerangschikt volgens het inwonersaantal van de landen.

Enige officiële taal
Lijst van landen waar Frans de enige officiële taal is :

Mede-officieel gebruik
In veel landen wordt het Frans gebruikt als mede-officiële taal naast een of meer andere talen. Lijst van landen waar Frans een mede-officiële taal is :

Landen

Autonome gebieden

Zie ook 
 Frans
 Lijst van landen naar inwonertal
 Lijst van landen van de wereld
 Lijst van officiële talen naar land

taal Frans
Frans
Frans